Соревнования по стрельбе из армейской винтовки на дистанции 300 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 1896 прошли 11 и 12 апреля. Приняли участие 20 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований